Di seguito sono elencati gli incontri con relativo risultato della zona asiatica (AFC) per le qualificazioni a Mosca 1980.

Formula 
Le 17 squadre vennero divise in tre gironi all'italiana, il primo girone era composto da cinque squadre mentre gli altri due da sei.

Le prime due classificate di ogni gruppo dovevano affrontarsi in uno scontro diretto a prescindere dai punti conquistati; erano qualificate all'Olimpiade le tre vincenti degli scontri diretti.

Risultati

Gruppo 1

Spareggio 

Il  si qualifica all'Olimpiade.

Gruppo 2

Spareggio 

La  si qualifica all'Olimpiade.

Gruppo 3

Spareggio 

L' si qualifica all'Olimpiade.

Collegamenti esterni 
  Scheda sulle qualificazioni al Torneo olimpico di calcio 1980, a cura di RSSSF.com

Olimpiadi - Qualificazioni
AFC22
Q